Strada statale 50 – strada statale polacca
 Strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle – strada statale italiana